Alexander Gabrielsen – ex calciatore norvegese, difensore
 Elias Gabrielsen – sindacalista, editore e politico norvegese
 Ruben Gabrielsen – calciatore norvegese, difensore
 Valter Gabrielsen – politico norvegese